Два пенса — номинал монет.

 Два пенса (Великобритания) — монета в Великобритании. Выпускается с 15 февраля 1971 на Королевском монетном дворе.
 Два пенса (Ирландия) — монета в Ирландии. Третья разменная монета ирландского фунта, выпущенная 15 февраля 1971 года.